I Am a Photograph () — дебютный студийный альбом французской певицы Аманды Лир, выпущенный в 1977 году в Германии на лейбле Ariola Records. Пластинка имела успех у критиков и аудитории.

Об альбоме 
Первый альбом Аманды Лир был записан в Мюнхене с немецким продюсером Энтони Монном, почти весь альбом записан в жанре диско-музыки. Большинство текстов написаны самой Амандой Лир, также в дополнение к оригинальным песням, написанным Энтони Монном и Райнером Пичем, в альбом вошли несколько каверов: «These Boots Are Made for Walkin’» Нэнси Синатры, «Blue Tango», а также франкоязычная версия песни «Trouble» Элвиса Пресли. Кроме того, в песне «Alphabet» используются семплы из произведения «Das wohltemperierte Klavier» Иоганна Себастьяна Баха.

Продвижение 
В основу рекламной кампании альбома была положена «скандальная личность секс-символа» Аманды Лир, которая была окружена множеством слухов и сплетен, включая её предполагаемый транссексуализм, румынское происхождение, а также отношения с Сальвадором Дали и Дэвидом Боуи.

С новым материалом певица отправилась в небольшой концертный тур по Европе.

Синглы 
Кавер-версия песни «Trouble» Пресли была выпущена как дебютный сингл Лир в 1975 году. Франкоязычная версия этой песни, «La Bagarre», однако сингл ажиотажа не вызвал. Тогда продюсеры решают выпустить как сингл песню «Blood and Honey», которая становится очень популярной и делает Аманду узнаваемой уже для большего числа слушателей. Третий сингл «Tomorrow» впоследствии стал синглом номер 1 в Италии и стал «визитной карточкой» артистки. Песни «Blue Tango» и «Alphabet» были выпущены как синглы в разных странах, но прошли незамеченными. Позднее вышло переиздание альбома, куда вошла новая песня «Queen of Chinatown», она же была выпущена в качестве нового сингла и стала настоящим хитом в Европе, а также песней с самыми высокими позициями в чартах Лир.

Обложки 
Существует несколько вариантов обложек альбома. На первой можно увидеть приоткрытую дверь гаража, на которую была прикреплена фотография Аманды Лир, взятая из фотосессии к журналу Bravo, также там можно заметить различные фотографиями мотоциклов, зеркало, распятие, американский, шведский и голландский флаг. На второй обложке — Аманды Лир обнаженная по грудь. Фото сделано Кристой Питерс для журнала Playboy. Немецкое издание альбома включало в себя плакат с полной версией фото полностью обнажённой Аманды. Для французских и итальянских обложек было использовано другое фото из журнала Playboy.

Издания 
I Am a Photograph был переиздан с альтернативными трек-листами и обложками. Из второго немецкого издания была исключена песня «La Bagarre», вместо неё на альбом вошла «She’s Got the Devil in Her Eyes», инструментальная версия «Blood and Honey». В третьем издании альбома «La Bagarre» убрали в пользу новой записи «Queen of Chinatown». Американское издание включало расширенную версию «Blood and Honey». Версия альбома для ГДР 1978 года включала в себя песню «Mother, Look What They’ve Done to Me». В Бразилии альбом выпускался под названием «Tomorrow», в Зимбабве и ЮАР — как «Pretty Boys», в обеих версиях трек-лист и обложка были различными. В Аргентине альбом был распространен как «Soy una fotografía» в 1979 году.

Официальное переиздание на CD не состоялось до 2012 года, тогда же Gold Legion выпустила альбом в трёх различных версиях обложки, включая второе немецкое, куда вошел оригинальный плакат с обнажённой Амандой. Все три издания сохранили трек-лист оригинальных релизов, добавив четыре бонус-трека, в том числе «Queen of Chinatown». Все песни были подвергнуты ремастерингу. В августе 2014 года альбом официально стал доступен на всех цифровых платформах.

Критический приём 
В обзоре Billboard 1978 года похвалили «броские» мелодии и лирику альбома, а вокал Аманды назвали «уникальным» и «интригующим». Музыкальный критик Майкл Фридберг дал I Am a Photograph четыре звезды в рейтинге AllMusic, похвалив аранжировки и назвав его «альбомом, который нельзя пропустить».

Список композиций 
Во всех изданиях сторона «A» совпадает, за исключением США, где первый трек «Blood and Honey» имеет продолжительность 7:14, и Бразилии, где треки «Blood and Honey» и «Tomorrow» поменяны местами; сторона «Б» имеет некоторые различия.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1977 года
Альбомы Аманды Лир